Barata elétrica é um fanzine eletrônico criado e editado por Derneval R. da Cunha em 1994, abordando temas como vida alternativa, subcultura cyberpunk, hackers, phreaking e softwares.

Ligações externas 
 História do fanzine
 Artigo contando 13 anos do fanzine na revista 2600 - Hacker Quaterly
 Artigo contando 13 anos do fanzine na revista Datenschleuder
 Artigo contando 13 anos do fanzine na revista H2HCStaySafe
 Retrospectiva 10 anos de história
 Primeira aparição do fanzine numa lista de discussão da USENET
 Fanzine no Computer Underground Digest Archives
 Fanzine no The textfiles.com directory
 Antiga página do autor do fanzine no web archive
 Facebook do autor do fanzine
 Página do Fanzine Barata Elétrica

E-zine
Revistas de informática